Pokalturneringen i floorball 2008 for herrer var 2008-udgaven af Pokalturneringen for herrer i floorball, der er en årlig tilbagevendende turnering. Turneringen blev spillet over 4 runder samt en afsluttende finale. De fire runder var alle opdelt i to afdelinger, Øst og Vest. De enkelte kampe var besluttet ved lodtrækning og kampene spilledes på tværs af liga/division. Turneringen blev vundet af Hafnia FC, der i foråret 2008 ligeledes vandt UMBRO-Ligaen.

Afdeling Vest

Første runde

Oversiddere 
Bjerre Millennium 2000

Anden runde

Tredje runde

Fjerde runde

Femte runde

Afdeling Øst

Første runde

Oversiddere 
Lyngby FF

2. runde

Oversiddere 
Vallensbæk Floorball

Tredje runde

Fjerde runde

Finalen 

Floorball i Danmark
Sport i 2008